Amerikai Egyesült Államok
 Axford (Washington)

 Egyesült Királyság
 Axford (Hampshire), Anglia
 Axford (Wiltshire), Anglia

 Kanada
 Axford (Saskatchewan)

egyéb
 Axford, családnév
 5097 Axford, aazteroida